Fallout ("ricaduta" in inglese) si riferisce in genere al fallout nucleare, ovvero ricaduta radioattiva. 
Esso avviene di solito dopo l'esplosione di un ordigno a carica nucleare, infatti Esso avviene di solito dopo qualche ora, fino a 24 ore dopo l'esplosione e la durata comprende dalle 48 ore fino a diversi mesi dopo l'esplosione.

Il fallout avviene quando il materiale radioattivo, le polveri e le particelle inalzate dal famoso 'fungo atomico' ricadono a terra, per effetto della gravità, contaminando di radiazioni edifici, infrastrutture, oggetti all'interno ed esterno degli edifici.

Il fallout è anche la parte 'finale' di un'esplosione nucleare perché avviene e dura alla fine e dopo l'esplosione.
Le parti di un'esplosione si possono dividere volgarmente in; 
PRIMA dell'esplosione 
DURANTE l'esposizione
DOPO lesplosione

DURANTE l'esplosione  allo sgancio dell'ordigno nucleare, la cui esplosione avviene solitamente in aria, a 800-200 metri da terra, l'ordigno attraverso la fissione nucleare non controllata all'esplosione crea la cosiddetta 'palla di fuoco' o 'fire ball' (da cui poi in seguito si inalzerà il 'fungo atomico') dalla 'zona d'impatto' si scatenerà, per la forte luce, un calore e una energia d'urto così potente da spazzare via la parte più esterna dei diversi edifici, e bruciare all' istante ogni forma di vita e case in legno ad oltre 1 km dalla zona d'impatto.

DOPO l'esplosione (come detto prima) per la ricaduta delle particelle radioattive (inalzate dal fungo atomico) per l' azione della gravità ricadono a terra contaminando di radiazioni IONIZZANTI (tra cui le radiazioni ALFA) una zona che può comprendere Fino a 100 km dall'esplosione contaminando tutto ciò che non è schermato con lastre di Piombo o il quale si trova ad un metro sotto terra.

Fallout può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Fallout – film del 1999 diretto da Rodney McDonald
Mission: Impossible - Fallout – film del 2018 diretto da Christopher McQuarrie

Fumetto 
Fallout – personaggio dei fumetti dell'universo DC

Letteratura 
Fallout – romanzo di Ellen Hopkins del 2010

Musica 
Fallout – gruppo hardcore punk italiano attivo dagli anni '80, più spesso conosciuto come Fall Out
Fallout – gruppo heavy metal statunitense
Fallout – gruppo musicale house
Fallout – album dei The Mayfield Four del 1996
Fallout – album dei Front Line Assembly del 2007
Fallout – canzone degli Alter Bridge

Televisione 
Fallout – film per la televisione del 2008 diretto da Ian Rickson
Disastro imminente (Fallout) – episodio della settima stagione di Stargate SG-1
Ricaduta (Fallout) – episodio della prima stagione di Heroes
Ricaduta radioattiva (Fallout) – episodio della prima stagione di Jericho

Videogiochi 
Fallout – videogioco di ruolo del 1997
Fallout – serie di videogiochi